Nossa Senhora Dos Remedios kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nossa Senhora dos Remédios, kommun, Piauí,

Portugal 

 Nossa Senhora Dos Remédios, freguesia, Azorerna, Povoação, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar